André Georges peut désigner :
 André Georges (1902-1963), alpiniste et skieur français, vice-président du club alpin français ;
 André Georges (1953-), alpiniste et  guide de haute montagne suisse.
Attention également à ne pas confondre avec André George (écrivain scientifique et critique musical français).